Милан може да се отнася за:
 Милан, италиански футболен отбор
 Милан Обренович II, крал на Сърбия
 Милан I, крал на Сърбия
 Милан, село в Охайо, САЩ
 Милан, мъжко име